Uva de zorro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dioscorea communis; o
 El nombre común de la planta Paris quadrifolia.